Hodonice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Hodonice, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
Hodonice, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale